Мерион:

 Мерион — персонаж древнегреческой мифологии, критянин, участник Троянской войны.
 Мерион, Шарль (1821—1868) — французский художник и гравёр.
 Мерион ап Константин (430—500) — король Корнубии.
 (3596) Мерион — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.